Un hêtre peut désigner : 
le plus souvent, dans le langage courant : 
 le Hêtre commun (Fagus sylvatica), l'espèce d'arbre des forêts d'Europe tempérée occidentale, de la famille des Fagaceae ;
du point de vue de la classification botanique :
 le genre Fagus auquel appartiennent plusieurs espèces, notamment Fagus sylvatica (le Hêtre commun), Fagus orientalis (le Hêtre d'Orient), Fagus grandifolia (le Hêtre à grandes feuilles ou hêtre d'Amérique), etc.
par analogie et abus de langage, et de manière marginale :
le genre Nothofagus ou l'une des espèces de ce genre d'arbres spécifique de l'hémisphère sud, plus ou moins apparenté aux Fagaceae ;
l'espèce Parrotia persica, parfois surnommée « hêtre de Perse », de la famille des Hamamelidaceae ;
l'espèce Morella faya, par traduction du nom portugais du hêtre «faia», parfois utilisé régionalement  aux Açores et à Madère pour désigner cet arbuste de la famille des Myricaceae.

Notes et références